Pampoconis är ett släkte av insekter. Pampoconis ingår i familjen vaxsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vaxsländor
Pampoconis